GCM est un sigle qui peut désigner :

 Galois/Counter Mode, un algorithme de cryptographie ;
 General circulation model (en français, modèle de circulation générale), en climatologie ;
 Google Cloud Messaging, un service Google ;
 Grand Corps Malade (1977-), un auteur et slameur français ;
 Groupement de commandos de montagne, une unité de l'armée française ;
 Groupe Capitales Médias, un groupe de presse francophone canadien ;
 GCM Grosvenor, société américaine indépendante de gestion alternative.
 Ghali Club Mascara, un club de football algérien ;